FC of F.C., veelgebruikte afkorting voor een voetbalclub (bijvoorbeeld Football Club, Futebol Clube, Fußball-Club)
F.C. (motorfietsmerk), een Australisch motorfietsmerk
Finncomm Airlines (IATA-code)